Фарерские острова, Фареры (, Фёрьяр, «Овечьи острова», , , др.исл./исл.: Færeyjar) — группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией (Шетландскими островами) и Исландией. Являются автономным регионом Королевства Дании. С 1948 г. местное правительство самостоятельно управляет практически всеми сферами жизни, за исключением обороны и внешней политики.

«Основные» острова 
Фарерские острова включают в себя 18 «основных» островов, из которых только 1 необитаемый. Из них только на 10 островах проживает более 100 жителей.

Ниже приведён список наибольших островов Фарерского архипелага, отсортированный в алфавитном порядке.

Островки и скалы 
Также Фарерские острова включают в себя ряд необитаемых островков и скал. Ниже приведен список из 12 крупнейших островков и скал, отсортированный в порядке убывания площади.

Рифы 
Кроме островов и скал Фарерские острова включают в себя несколько групп ненаселённых рифов. Ниже приведён список из крупнейших групп рифов Фарерского архипелага.

Ссылки 
 Статистика